Индивидуальная гонка у мужчин проходила 11 февраля 2002 года.

Первую мужскую гонку по биатлону на XIX зимних Олимпийских играх выиграл Уле-Эйнар Бьёрндален, вторым стал Франк Люк, третьим Виктор Майгуров. Перед заключительной стрельбой лидировал стартовавший последним норвежец Фруде Андресен, опережая Бьёрндалена на 1,5 минуты, но три промаха отбросили Андресена на седьмое место, тогда как даже с одним промахом Фруде взял бы золото.

Итоги

Источники 
 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. - The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002